Термін чин має кілька значень:

 Чин — дія, дійство, діяльність.
 Чин — ранг в Російській імперії (військовий, придворний, цивільний, церковний) у 1722—1917 роках. Назва військового звання у деяких країнах населення яких є носіями слов'янських мов.
 Чин — інша назва військового звання в Війську Запорозькому; надавалося із відповідною посадою (урядом).
 Чин — чернечий орден.
 Чин — буква грузинської абетки.
 Чин — стародавня назва Китаю, точніше південних, землеробських областей, на відміну від північних, степових і кочівницьких (які в стародавніх джерелах називалися Китай). Зустрічається у грамотах Марко Поло — «Чин і Мачин», у сучасних мовах народів Західної Європи — China тощо. Популярність назви Чин (Чина) у західних європейців пояснюється тим, що вони контактували переважно з Чиною, сучасним південним Китаєм, через морські порти, а руські, тюркські і монгольські народи — з Китаєм, тобто сучасним північним Китаєм, через степові шляхи.
 Джиммі Чин (англ. Jimmy Chin, нар. 12 жовтня 1973) — американський професійний альпініст.

Посилання 
 Чин //